Russenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Russenberger (* 1968), Schweizer Schriftsteller und ehemaliger Bankmanager
 Armin Russenberger (1928–2006), Schweizer Radrennfahrer
 Christian Russenberger, Schweizer Klassischer Archäologe
 Eduard Russenberger (1834–1909), Schweizer liberal-konservativer Politiker